Puig Ventós (Anglès), muntanya a Anglès (la Selva).
 Puig Ventós (Avinyonet de Puigventós), turó a Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà).
 Puig Ventós (el Brull), muntanya al Brull (Osona).
 Puig Ventós (Olesa de Montserrat), muntanya a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).
 Puig Ventós (serra de Marina), muntanya entre Lloret i Tossa (la Selva).
 Puig Ventós (Sora), muntanya a Sora (Osona).
 Puig Ventós (Tavertet), muntanya a Tavertet (Osona).
 Puig Ventós (el Tec), muntanya al Tec (Vallespir).
 Puig Ventós (Vidreres), muntanya a Vidreres (la Selva).
 Puig Ventós (Vilallonga de Ter), muntanya a Vilallonga de Ter (Ripollès).
 Puig Ventós (Vilanova de Prades), muntanya de Vilanova de Prades (Conca de Barberà).